

Мешна — село в гміні Вільковіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Мешна — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства